Акритас може да се отнася за:

 Буф, село в дем Лерин с гръцко име Акритас;
 Владая, село в дем Кукуш с гръцко име Акритас;
 Акритас Хлоракас, кипърски футболен отбор;
 Константинос Мазаракис, гръцки офицер с псевдоним капитан Акритас.